«Because I Got High» — песня американского рэппера Афромена из его альбома Because I Got High. В тексте песни описывается, как воздействие каннабиса постепенно ухудшает качество жизни рассказчика. Песня, которая была написана всего за несколько минут, стала хитом после того как циркулировала по интернету и попала на Шоу Говарда Стерна.

Текст песни

Приём 
Афромен выпустил свой альбом Because I Got High в 2000 году; он продавал его в основном на концертах. Заглавная композиция вскоре была загружена на файловый хостинг Napster и впоследствии попала на Шоу Говарда Стерна. Песня использовалась в качестве музыкальной темы в фильме «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», а также прозвучала в фильмах «Паранойа», «Тысяча слов», «Высший балл» и в российском сериале «Кухня».

После успеха сингла Афромен подписал контракт с лейблом Universal Records.

Список композиций

Хит-парады

Недельные хит-парады

Итоговые хит-парад

Decade-end charts

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Дебютные синглы 2001 года
Песни Афромена
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни о каннабисе
Песни из кинофильмов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии